Михаил Георгиевич Вожакин (род. 28 ноября 1952, Грозный, Грозненская область, РСФСР, СССР ) — советский и российский военачальник, генерал-полковник.
Сын Г. М. Вожакина — Героя Советского Союза.

Биография 
Родился 28 ноября 1952 года в г. Грозном. Русский.

Окончил Московское суворовское военное училище в 1971 году. В 1975 году — Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР, в 1984 году — Военную академию имени М. В. Фрунзе. Кандидат социологических наук (1996).

Проходил службу в Южной группе войск, Московском военном округе. Командовал взводом, ротой, занимал должность заместителя командира батальона.

После окончания академии занимал различные командные и штабные должности. С 1988 по 2002 годы проходил службу в Управлении кадров Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Занимал должности офицера, старшего офицера, заместителя начальника отдела, начальника отдела, начальника направления, заместителя начальника, а с июля 1997 года — начальника этого Управления.

В мае 2002 года был назначен на должность первого заместителя начальника Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации.

С 29 октября 2004 года — начальник Главного управления кадров − заместитель начальника Службы кадровой и воспитательной работы Министерства обороны Российской федерации.

С сентября 2005 года — начальник Главного управления кадров Министерства обороны.

Уволен с военной службы в 2009 году.

Работал советником губернатора Московской области.

Награды 
 Награждён орденами и медалями СССР и России.
 Государственная премия Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова в области литературы и искусства.
 Заслуженный военный специалист Российской Федерации.

Литературная деятельность 
Член Союза писателей России. Автор повестей «Его высота» (1986) и «Соглядатай», романов «Товарищи офицеры», «Азартные игры: Записки офицера Генштаба», автор нескольких очерков о Героях России в двухтомнике «Военные звёзды» (2008).

Память 
 В 2007 году отмечалось 55-летие М. Г. Вожакина.

Примечания

Ссылки 
 Руководство Вооружённых Сил Российской Федерации
 Девять десятилетий в строю
 Лейтенантские университеты
 Фрагмент выступления курсанта Михаила Вожакина с трибуны мавзолея Ленина 9 мая 1975 года во время торжественной манифестации молодёжи, посвящённой 30-летию Победы в Великой Отечественной войне

Выпускники Московского суворовского военного училища
Выпускники Московского высшего военного командного училища
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе